Gaya může být jméno obce
 Kyjov, město v okrese Hodonín (latinský a německý název Gaya)
 Gaja (Indie), město ve státě Bihár v Indii
 Gaya (Niger) – město v Nigeru  
 Gaya (Nigérie) – město v Nigérii 
 Gayah či Gaya, město v Guineji
 Gaya (ostrov), ostrov v Malajsii
 Gaya (konfederace), starověký státní útvar v Jižní Koreji
 Geumgwan Gaya, starověký městský stát v Jižní Koreji
 Gaya (rod rostlin), rod rostlin čeledi slézovité

Související články 
 Gaia (rozcestník)
 Gaja